

Pessoas
Johann Stamitz
Carl Stamitz
Anton Stamitz

Outros
7623 Stamitz

Desambiguação